Аскер Магамудович Гадагатль (20 сентября 1922 — 28 мая 2009) — российский учёный-нартовед, народный поэт Республики Адыгея. Доктор филологических наук. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. Член Союза писателей СССР с 1959 г.

Биография 
Аскер Гадагатль родился в 1922 году в ауле Хатукай (ныне в Красногвардейском районе Адыгеи). Участник Великой Отечественной Войны. Служба в армии с 1942 по 1946 гг., снайпер, снайпер-инструктор. В 1957 году окончил Адыгейский педагогический институт, а после аспирантуру при Академии наук Грузинской ССР. Работал в Адыгейском НИИ экономики, языка, литературы и истории.

Умер 28 мая 2009 года. Похоронен в родном ауле Хатукай.

Творчество 
Печататься Гадагатль начал в 1940-х годах в местной периодической печати. Отдельным изданием его сборник стихов «Песнь сердца» вышел в 1948 году. За ним последовали поэтические сборники «Светлые дни», «Мой аул», «Желание сердца», «Дороги», «Светлые надежды», «Песней возвратившиеся». Многие из его произведений переведены на русский язык и другие языки народов СССР. К крупным произведением Гадагатля относятся поэма в стихах «Дочь адыга».

Также Аскер Гадагатль известен как собиратель и публикатор фольклора: им было издано 7 томов Нартского эпоса, кроме того он является автором ряда крупных исследовательских работ о Нартском эпосе. Многие фольклорные мотивы он использовал и в своих поэтических произведениях.

Научные труды 
 Гадагатль А. М. Нарты. Адыгский эпос. — Т. 1—7. Нальчик : Тетераграф, 2012—2017

 Монографии
 «Героический эпос „Нарты“ и его генезис» (Краснодар, 1967)
 «Героический эпос адыгских (черкесских) народов» (Майкоп, 1975)
 «Память нации» (Майкоп, 2002)

Награды и премии 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1982)
 Заслуженный деятель науки Республики Адыгея
 Лауреат Государственной премии Республики Адыгея (1997)
 Народный поэт Республики Адыгея
 Почётный гражданином Красногвардейского района Адыгеи
 Почётный гражданин Лазаревского района г. Сочи
 Почётный гражданин аула Нешукай
 Почётный гражданин аула Шенджий

Примечания

Ссылки 
 
 Газета «Советская Адыгея» от 20.09.2012: «Дайте „Нартам“ зелёную улицу»
 Майкопские новости: Его пример — другим наука
 Адыгея Ислам: Ушёл из жизни выдающийся адыгский фольклорист, поэт Аскер Гадагатль 

Адыгейские поэты
Поэты России
Поэты СССР
Народные поэты Адыгеи
Похороненные в Красногвардейском районе (Адыгея)